Le canton du François est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises :

 le canton du François est un ancien canton du département et de la région Martinique ;
 le canton du François-1-Nord est un canton du département et de la région Martinique ;
 le canton du François-2-Sud est un canton du département et de la région Martinique.